Verdello – comune della provincia di Bergamo
Verdello – varietà di limone
Verdello – vitigno italiano
Verdello – nome vernacolare del Chloris chloris
Verdello – varietà di marmo
Verdello – varietà di olivo siciliano
Verdello – tessuto fiorentino